Stan Herbert Harrison é um saxofonista estadunidense. Já trabalhou com artistas como David Bowie, Bruce Springsteen e Radiohead.

Saxofonistas dos Estados Unidos